

Die Liste der Biografien führt alle Personen auf, die in der deutschsprachigen Wikipedia einen Artikel haben. Dieses ist eine Teilliste mit 2 Einträgen von Personen, deren Namen mit den Buchstaben „Gerf“ beginnt.

Gerf 



Gerfe 
 Gerfen, Peter (* 1969), deutscher Handballspieler und -trainer

Gerfr 
 Gerfried († 839), Bischof von Münster